Radiorésistant peut faire référence à :
Cancer radiorésistant : Cancer qui n’est pas sensible à la radiothérapie ;
Organisme radiorésistant : Organisme qui survit à de fortes doses de radioactivité.